(; род. 11 февраля 1930) — британский дизайнер, модельер одежды. Считается создательницей мини-юбок.

Биография 
Родилась в валлийской семье в Лондоне, окончила художественный колледж Голдсмита (англ. Goldsmith’s College of Art). В ноябре 1955 года вместе с будущим мужем, Александром Планкеттом Грином, и другом, Арчи Макнэйром, открыла в Челси бутик «Базар» (), где представила стиль одежды, отвечающий молодёжной уличной моде 1960-х. В это время становится популярной идея феминизма: женственность в классическом понимании выходит из моды (в том числе и так называемые «пышные формы»). Взамен приходит мода на длинные худые ноги, и на фоне этого Мэри Куант укорачивает юбку до предела. Придумывает образы «Лолита» и «Школьница». Представляет коллекцию Wet — дождевики и ботинки на низком каблуке. Непрактичные маленькие сумочки заменяет на рюкзаки с длинными ремнями. Именно с её подачи в моду входят топ, обтягивающие разноцветные брюки, замшевая одежда, туфли на платформах, простые короткие стрижки и яркая косметика. Кроме того, Мэри Куант приписывают создание хулиганского имиджа The Rolling Stones, ставших как бы антиподом чистеньких и причёсанных The Beatles. Одна из первых начала использовать новые синтетические материалы.
В 1962 году Куант создала коллекцию с мини-юбками, а к 1966 году работала с шестнадцатью различными фирмами. В том же году получила Орден Британской империи.

В 1970—80-х Куант работала над линиями косметики и товаров для дома, в 1988 разработала внутренний дизайн автомобиля «Мини», в настоящее время занимается проектированием отдельных товаров. В 2002 году стала бабушкой.

Сэйди Фрост сняла документальный фильм о жизни Куант, названный её же именем.

Источники 

Модельеры по алфавиту
Модельеры Великобритании XX века
Женщины-модельеры Великобритании
Дамы-командоры ордена Британской империи
Выпускники Голдсмитов